Внучки — название населённых пунктов:

 Внучки — посёлок в Каменецком районе Брестской области Белоруссии.
 Внучки () — село в Черниговском районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Внучка
 Внук (значения)
 Внуково
 Внучково

Примечания